Объединение общин () — составная единица административно-территориального деления в ряде европейских стран, представляющая собой объединение муниципальных образований (общин):

 Объединение общин —  единица административно-территориального деления Германии.
 Объединение общин —  единица административно-территориального деления Австрии.

См. также 
 Объединение коммун () —  единица административно-территориального деления Италии.